Haga ist der Familienname folgender Personen:

 Asahi Haga (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Åslaug Haga (* 1959), norwegische Politikerin
 Chad Haga (* 1988), US-amerikanischer Radrennfahrer
 Cornelius Haga (1578–1654), niederländischer Diplomat
 Hironobu Haga (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Magne Haga (* 1994), norwegischer Skilangläufer
 Michael Haga (* 1992), norwegischer Eishockeyspieler
 Noriyuki Haga (* 1975), japanischer Motorradrennfahrer
 Peter de Haga († 1333), schottischer Adliger 
 Ragnhild Gløersen Haga (* 1991), norwegische Skilangläuferin
 Ryūnosuke Haga (* 1991), japanischer Judoka

Haga ist der Name folgender Orte:

 Haga, ein Stadtteil in Helsinki, siehe Haaga (Helsinki)
 Haga (Göteborg), ein Stadtviertel von Göteborg, Schweden
 Haga (Enköping), eine Ortschaft in der Gemeinde Enköping, Schweden
 Haga (Umeå), ein Stadtteil von Umeå, Schweden
 Haga (Tochigi), eine Stadt in der Präfektur Tochigi, Japan
 Haga (Karlstad), ein Stadtteil von Karlstad, Schweden
 Haga (Samnanger), ein Ort in der Kommune Samnanger, Norwegen

Haga bezeichnet außerdem:

 eine Megalithanlage in Bohuslän, Schweden, siehe Dolmen von Haga
 einen Park in Solna, Schweden, siehe Hagapark

Siehe auch:
 Haaga